Donald Kagan (1932-2021), historien américain.
 Élie Kagan (1928-1999), un photographe français.
 Elena Kagan (née en 1960), une juriste américaine.
 Ella Yourievna Kagan (1896-1970), nom de naissance d'Elsa Triolet, femme de lettres et résistante française d'origine russe, épouse de Louis Aragon ;
 Emily Kagan (née en 1981), une pratiquante d'arts martiaux mixtes américaine.
 Henri Kagan (né en 1930), un chimiste français.
 Israël Meir Kagan (1838-1933), un rabbin polonais.
 Jerome Kagan (1929-2021), professeur de psychologie nord-américain.
 Oleg Kagan (1946-1990), un violoniste soviétique.
 Robert Kagan (né en 1958), un politologue et historien américain.
 Veniamine Kagan (1869-1953), mathématicien et géomètre soviétique.

Voir aussi 
 
 Cohen (judaïsme)

Patronyme juif